Maria Anna Bawarska (ur. 21 marca 1551 w Monachium, zm. 29 kwietnia 1608 w Grazu) – księżniczka bawarska, arcyksiężna austriacka.

Maria była najstarszą córką księcia Albrechta V Bawarskiego i Anny Habsburżanki. Jej dziadkami byli: Wilhelm Wittelsbach książę Bawarii, i Maria księżniczka badeńska oraz Ferdynand I Habsburg cesarz rzymski i Anna Jagiellonka, królewna czeska i węgierska. Otrzymała staranne wykształcenie. Maria Wittelsbach była gorliwą katoliczką i wspierała kontrreformację. Planowano wydać ją za Jana Zygmunta Zapolyję, jednak poślubiła swojego wuja Karola Styryjskiego (brata jej matki Anny).

Ślub odbył się 26 sierpnia 1571 w Wiedniu. Z tego małżeństwa pochodziło 15 dzieci:
 Ferdynand (1572),
 Anna (1573–1598) – żona króla Polski i Szwecji Zygmunta III,
 Maria Krystyna (1574–1621) – żona Zygmunta Batorego księcia Siedmiogrodu,
 Katarzyna Renata (1576–1595),
 Elżbieta (1577–1586),
 Ferdynand II (1578–1637) – cesarz rzymsko-niemiecki,
 Karol (1579–1580),
 Gregoria Maksymiliana (15811597),
 Eleonora (1582–1620),
 Maksymilian Ernest (1583–1616),
 Małgorzata (1584–1611) – żona króla Hiszpanii i Portugalii Filipa III Habsburga,
 Leopold V (1586–1632) – książę Tyrolu,
 Konstancja (1588–1631) – druga żona króla Polski i Szwecji Zygmunta III,
 Maria Magdalena (1589–1631) – żona księcia Toskanii Cosimo II de’ Medici,
 Karol (1590–1624) – biskup Wrocławia, wielki mistrz zakonu krzyżackiego.

Bibliografia 
 Brigitte Hamannová, Habsburkové. Životopisná encyklopedie, Praga 1996, s. 265.

Wittelsbachowie
Arcyksiężne Austrii
Urodzeni w 1551
Zmarli w 1608
Ludzie urodzeni w Monachium